DevGAMM (ранее Flash GAMM) — конференция, посвященная различным аспектам разработки и продвижения компьютерных игр в области игровой индустрии. Предназначена для разработчиков видеоигр, программистов и дизайнеров игр, а также журналистов, рекрутеров и менеджеров по развитию бизнеса. Формат конференции — выступления с докладами, обсуждения и предложения, защита проектов, номинации и награды за лучшие инновационные продукты. Проводится ежегодно с 2008 года в Москве, Киеве, Минске и других городах.

Хронология 
Первая конференция разработчиков игр Flash GAMM, организованная Лерикой Маллаевой и её коллегами, состоялась в Киеве 25—26 октября 2008 года. С 2009 по 2013 гг. конференции Flash GAMM проходили дважды в год — в Киеве и в Москве. 

В 2013 году Flash GAMM была выкуплена компанией Renatus и переименована в DevGAMM. В мае 2014 года конференция прошла в Минске, где собрала 1200 человек, а 10—11 сентября 2015 и 2017 гг. мероприятия впервые проходят в Гамбурге и Сиэтле. 

В январе 2017 года DevGAMM становится независимой и выкупается её основателем — Лерикой Маллаевой. К маю 2018 года число участников конференции, прибывших из 30 стран, достигает 2000 человек. 

В 2020—2021 гг. из-за пандемии COVID-19 конференция проводилась онлайн. DevGAMM Spring 2021 собирает 3800 участников, на которой выступили 109 спикеров, представив 201 игру.

Программа 
DevGAMM — это площадка для обмена знаниями и опытом, собирающая представителей иностранных компаний, а также отечественных профессионалов и зарубежных представителей игровой индустрии.

Ежегодно на конференции проходят:

 DevGAMM Showcase — выставка игр разработчиков.
 Speed Game Dating — проходит в формате трехминутных встреч с представителями крупных компаний.
 Game Roast (бывший Game Lynch) — шоу, на котором эксперты рассматривают игры в юмористической форме, а разработчики в свою очередь защищают свои проекты.
 DevGAMM Quest — квест, где все участники выполняют определённые задания.
 Career Wall — размещение вакансий и поиск работы.

В 2018 году впервые были проведены такие мероприятия:

 Girls & Games Business Lunch.
 DevGAMM Roundtables — обсуждения с экспертами.
Начиная с DevGAMM Moscow 2018 была введена постоянная практика ведения прямых трансляций на YouTube-канал DevGAMM.

DevGAMM Awards 
Конкурс игр, в рамках которого награждаются проекты по 9 разным номинациям:

 Grand Prize
 Excellence in Game Design
 Excellence in Audio
 Excellence in Visual Art
 Excellence in Narrative
 Best Indie Game
 Best Mobile Game
 Best Desktop Game
 Game Roast Award

В номинации Best Indie Game отдельно учрежден призовой фонд, его максимальный размер на конференции в Минске в 2017 году составил 50000 долларов. Номинантов и победителей определяют судьи — представители индустрии.

Победителями становились такие проекты, как Beholder, Mushroom Wars 2, Message Quest и многие другие.

Сопутствующие мероприятия 
DevGAMM Summit — мероприятие для занимающих руководящие должности. Проходит летом в Сиэтле.

DevGAMM Talks — нерегулярное мероприятие, которое проходило во Львове и Москве.

Примечания 

Выставки электронных развлечений
Премии в области компьютерных игр